Шарлотта Хардинг (; 1873—1951) — американская художница и иллюстратор.

Биография 
Шарлотта Хардинг родилась в 1873 году. C 1893 по 1894 год училась в Филадельфийской школе дизайна для женщин у Роберта Генри. Получив стипендию, продолжила обучение в Пенсильванской академии изящных искусств и Университете Дрекселя, где её учителем был Говард Пайл. Вместе с Элис Барбер Стивенс открыла студию в Филадельфии.

Хардинг была иллюстратором для таких журналов, как Good Housekeeping, Harper’s Bazaar, The Ladies 'Home Journal, McClure’s Magazine, The Saturday Evening Post и The Century Magazine.

Была одной из основательниц The Plastic Club в 1897 году, состояла в клубе до 1913 года.

В 1917 году перестала рисовать. Работы художницы хранятся в Библиотеке Конгресса.

Шарлотта Хардинг умерла в 1951 году.

Личная жизнь 
В 1905 году вышла замуж за инженера Джеймса Адамса Брауна. У них была дочь, Шарлотта Адамс Браун.

Примечания 

Художницы по алфавиту
Художницы США
Иллюстраторы детской книги
Выпускники Пенсильванской академии изящных искусств